Хуан Іпо́літо дель Сагра́до Корасон де Хесу́с Іріґо́єн Але́м (; *12 липня 1852, Буенос-Айрес — †3 липня 1933, Буенос-Айрес) — аргентинський політик, що двічі обіймав посаду президента Аргентини (в 1916 — 1922 та знову в 1928 — 1930 роках). Під час його правління Аргентина досягла максимального політичного та економічного впливу в історії, в 1929 році вона займала 4-те місце за ВВП у світі.

Життєпис 
До приходу в політику Іріґоєн був шкільним вчителем, а з 1896 року став лідером Радикальної партії, залишаючись ним фактично протягом 40 років. До реформи виборчої системи 1912 року він бойкотував вибори через корупцію, а в 1916 році був обраний президентом, переважно через підтримку середнього класу. Іріґоєн утримував нейтралітет протягом Першої світової війни, протягом якої Аргентина отримувала великий прибуток через високі ціни на продовольство, зокрема яловичину — головний експортний продукт країни. Іріґоєн був знову обраний президентом в 1928 році з великою перевагу над опонентами. В 1929 році розпочалася Велика депресія, яка значно вплинула на аргентинську економіку та швидко викликала незадоволення населення країни економічним становищем. Нездатність уряду впоратися з кризою була однією з причин зростання насильства між політичними колами та військового перевороту 1930 року, який позбавив Іріґоена президентської посади.

Визнання УНР 
5 лютого 1921 року визнав Українську Народну Республіку, як незалежну та вільну державу. Посол Аргентини у Франції Марсело Торкуато де Альвеара поінформував керівника української делегації на Паризькій мирній конференції графа Михайла Тишкевича про визнання урядом Аргентини УНР, та передав відповідний лист іспанською мовою міністра закордонних справ та культів Аргентини Оноріо Пуейрредона.

Примітки

Література 
 В. І. Головченко. Ірігойєн Іполіто // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X

Посилання 
 Національний інститут Іполіто Ірігоєна

Аргентинські громадські діячі
Поховані на цвинтарі Реколета
Баски Аргентини
Галісійці Аргентини